

Geografia (arribes em espanhol) 
 Falésia — acidente geográfico constituído por uma encosta íngreme ou vertical
 Parque Natural das Arribas do Douro — espaço natural espanhol protegido das províncias de Salamanca e Zamora, em Castela e Leão
 A Ribeira ou As Arribas — comarca histórico-tradicional espanhola da província de Salamanca, em Castela e Leão
Comarca de Vitigudino (incorretamente chamada de As Arribas) — comarca espanhola da província de Salamanca, em Castela e Leão

Pessoas 
Arribas de Epiro — rei do Epiro, avô de Pirro e tio (ou primo) de Olímpia
Alejandro Arribas — futebolista profissional espanhol

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história